El término Los Pirineos puede hacer referencia a:

 Pirineos,  cordillera montañosa situada al norte de la península ibérica;
 Els Pirineus, ópera en tres actos y un prólogo con música de Felipe Pedrell.